Лонг има више значења:
 Округ Лонг (Џорџија)
 Лонг (Оклахома)